Jerzy Mazur (ur. 1950) – polski kierowca rajdowy
 Jerzy Mazur (ur. 1953) – polski aktor
 Jerzy Mazur (ur. 1953) – polski biskup rzymskokatolicki